Гвардейский поселковый совет (, ) — административно-территориальная единица в Симферопольском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР.

Образован поссовет в 1957 году после преобразования села в посёлок городского типа (рабочий посёлок). В 1930 году появился Спатский сельсовет, который указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года был переименован в Гвардейский сельсовет, преобразованный в поссовет в 1957 году. В 1959 году в его состав был включён Краснозорькинский сельсовет.

К 2014 году в поссовет входило 1 пгт и 4 села:
 Гвардейское (пгт)
 Красная Зорька
 Маленькое
 Новый Сад
 Софиевка

С 2014 года на месте поссовета находится Гвардейское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
 
  Гвардейский поссовет на сайте Верховной рады Украины 
 Гвардейский поссовет

Поселковые советы Симферопольского района